Arén är ett samhälle i Spanien.   Det ligger i provinsen Provincia de Huesca och regionen Aragonien, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Arén ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arén är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den bergig. Arén ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Arén. Runt Arén är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tremp,  km sydost om Arén. Trakten runt Arén består till största delen av jordbruksmark.

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Aragonien